6V peut faire référence à :
 *